

Итоговая таблица

Плей-офф 
 1 раунд
 A) Кайлунго — Тре Пенне — 2:2 (4:2 пен.)
 B) Тре Фиори — Либертас — 2:2 (2:4 пен.)

 2 раунд
 C) Тре Пенне — Тре Фиори — 1:0 (Тре Фиори выбывает)
 D) Кайлунго — Либертас — 2:3

 3 раунд
 E) Кайлунго — Тре Пенне — 0:0 (4:5 пен.) (Кайлунго выбывает)
 F) Монтевито — Либертас — 0:3

 Полуфинал
 I) Монтевито — Тре Пенне — 4:1

 Финал:
 L) Монтевито — Либертас — 4:2

Ссылки 
 Официальный сайт Футбольного союза Сан-Марино
 Чемпионат Сан-Марино

1991/1992
1992 год в Сан-Марино
Сан-Марино
Футбол в Европе в 1991 году
Футбол в Европе в 1992 году
1991 год в Сан-Марино